Luís Fernandes
 Luís Fernandes Monteiro (1812–1872) — nobre brasileiro
 Luís Antônio Fernandes (n. 1957) — futebolista brasileiro
 Luís Filipe Fernandes (n. 1979) — futebolista português
 Luís Carlos Fernandes (n. 1985) — futebolista brasileiro
 Luís Felipe Fernandes (n. 1987) – ciclista português

Luis Fernández
 Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1635-1709) — religioso, nobre e político espanhol
 Luis Fernández de Córdoba (1798-1840) — militar e político espanhol
 Luis Fernández (n. 1959) — jogador e treinador de futebol nascido em Espanha, mas que jogou pela seleção francesa

Desambiguações de antropônimos